Movin' On – album dei Commodores del 1975
 Movin' On – singolo di Mýa del 1998
 Movin' On – singolo degli Status Quo del 2012

 Movin' On – serie televisiva statunitense del 1974

Pagine correlate 
 Moving On